Месячная мине́я, или Служебная мине́я (; от  — мн. ч. от μηναῖον — «месячный, одномесячный, длящийся месяц»; от βιβλίον μηναῖον — месячная книга или τροπολόγιον μηναῖον — месячный Тропологий) — в Православной церкви разновидность церковнослужебной минеи (церковнослужебного сборника, содержащего службы неподвижных — приходящихся на фиксированные даты — праздников церковного года), содержащая службы святым на каждый день года и торжественные службы на Господни и Богородичные праздники, приходящиеся на определённый день месяца.

Представляет собой комплект из 12 богослужебных книг: каждый месяц в отдельном томе. Тома именуются по месяцам: «сентябрьская минея», или «минея на месяц сентябрь» и т. п. Месяцы и дни указываются по юлианскому календарю: первый том начинается с 1 сентября по старому стилю. Месячные минеи принадлежат к традиционному составу богослужебных книг Православной церкви.

История 
Календарную основу Минеи составили праздники константинопольского происхождения. В византийскую Месячную минею вошли тексты, созданные авторами константинопольской достудийской (Андрей Критский, Герман Константинопольский), палестинской (Иоанн Дамаскин, Косма Маюмский), константинопольской студийской (Феодор Студит, Климент, Феофан Начертанный, Иосиф Песнописец и др.) и итало-греческой (с конца X — XI веков; Нил Россанский, Варфоломей Младший) традиций.

Месячные минеи были среди первых книг, переведённых на славянский язык. В X—XI веках путём дополнения и редактирования Праздничной минеи сложилась славянская Месячная минея. Это происходило в процессе византинизации славянского богослужения и его ориентации на константинопольские литургические образцы, что привело к вытеснению многих оригинальных древнеболгарских текстов Минеи переводными.

Отдельные тома месячных миней сохранились в списках XI века: (Путятина минея на май; новгородские минеи на осенние месяцы, изданные Игнатием Ягичем в 1886 году.

Печатные издания 

Первое типографское издание месячных миней было произведено в Москве в 1607—1611 годах (печатник Иван Андроников Невежин), второе — в 1619—1630 годах (в первых томах печатник Иосиф Кириллов). Среди последующих изданий также преобладают московские. Последнее дораскольное издание произведено в 1645—1646 годах, первое исправленное — в 1689—1691 годах, второе — в 1692—1693 годах. Исправленное издание «строка в строку» воспроизводилось примерно раз в десять лет вплоть до середины XIX века. С 1840-х годов появились издания разного формата и в новом оформлении, от «кабинетных» миней обычного книжного формата до огромных, предназначенных для использования непосредственно на богослужении; ранее же малоформатные издания были крайне редки — известно издание «карманного формата» 1710 года.

Из-за объёма и дороговизны (например, типичное издание 1782 года стоило «дватцать рублевъ безъ переплету») Месячные минеи имелись далеко не в каждом храме и заменялись комплектом из Общей и Праздничной минеи.

См. также 
 Минея, Праздничная минея, Общая минея, Четьи-минеи (Великие Четьи-Минеи)
 Двунадесятые праздники
 Analecta Hymnica Graeca — антология византийских гимнографических сочинений в 12 томах (включает в себя каноны, не вошедшие в служебные минеи).

Примечания

Литература 
 Никольский К. Т., протоиерей. Материалы для истории исправления богослужебных книг : Об исправлении Устава церковного в 1682 году и месячных Миней в 1689—1691 гг. — СПб., 1896;
 Христова-Шомова И. Две южнославянские минеи в сравнении с новгородскими минеями // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2009. — № 4 (38). — С. 44—62.

Ссылки 
 Путятина минея и другие старые рукописи служебных миней.
 Церковнославянский текст Миней месячных и Минеи праздничной. Тексты приводятся по изданиям: МИНI'А . — М.: Московский Сретенский монастырь, издательство «Правило веры», 1996—1997; Минея Праздничная. — Донской монастырь, Издательский отдел Московской Патриархии. — М., 1993. — Репринтное воспроизведение издания 1914 г.
 Служебная минея на древнегреческом, месяц: Январь, 1552 год, Венеция, страницы идут в обратном порядке.
 Μηναῖο Σεπτεμβρίου καὶ Ὀκτωβρίου. Χειρόγραφον, AD 1419 // Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Μονής Λειμώνος Λέσβου (файл PDFF 73,8 Мб) • Минея на сентябрь и октябрь. Рукопись 1419 г.
 Минея Сентябрь на древнегреческом. рукопись XIV века.
 Минея: сентябрь (ff 1r—60v), октябрь (ff 60v—110v), ноябрь (ff 110v—166r), декабрь (ff 166r—205v), январь (ff 206r—245r), февраль (ff 245v—270v) — в одной книге, рукопись 13—14 века на греческом языке.
 Служебная минея на древнегреческом, месяц: Февраль, 1552 год, Венеция, страницы идут в обратном порядке.
 Минея ноябрь и декабрь на древнегреческом, рукопись XV века.
 Минея от 16 марта до 14 августа на древнегреческом, рукопись XIII века.
 Минея июнь, июль, август на древнегреческом, рукопись XII века.
 Тексты Миней на древнегреческом языке.

Агиография
Христианские богослужебные книги
Православное богослужение